Barbadiaans voetbalelftal (mannen)
 Barbadiaans voetbalelftal (vrouwen)